Закон Малю́са — физический закон, выражающий зависимость интенсивности линейно-поляризованного света после его прохождения через поляризатор от угла  между плоскостями поляризации падающего света и поляризатора. Говорит о том, что интенсивность плоскополяризованного света в результате прохождения плоскополяризующего фильтра падает пропорционально квадрату косинуса угла между плоскостями поляризации входящего света и фильтра.

 

где  — интенсивность падающего на поляризатор света,  — интенсивность света, выходящего из поляризатора.
 
Установлен Э. Л. Малюсом в 1810 году.

В релятивистской форме
 

где  и  — циклические частоты линейно поляризованных волн, падающей на поляризатор и вышедшей из него.

Свет с иной (не линейной) поляризацией может быть представлен в виде суммы двух линейно-поляризованных составляющих, к каждой из которых применим закон Малюса. По закону Малюса рассчитываются интенсивности проходящего света во всех поляризационных приборах, например в поляризационных фотометрах и спектрофотометрах. Потери на отражение, зависящие от  и не учитываемые законом Малюса, определяются дополнительно.

Литература 
 

 
 

Малюса
Оптика